Il detentore del titolo era Stanislas Wawrinka, ma non partecipa al torneo per infortunio.

Carlos Berlocq ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Tomáš Berdych per 0-6, 7-5, 6-1.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Tomáš Berdych (finale)
 Milos Raonic (quarti di finale)
 Marcel Granollers (quarti di finale)
 Guillermo García López (secondo turno)

  Dmitrij Tursunov (primo turno)
  João Sousa (primo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
<li>  Michail Kukuškin (primo turno)

Qualificati 

  Leonardo Mayer (quarti di finale)
  Daniel Gimeno Traver (semifinali)

  Radu Albot (primo turno)
  Tarō Daniel (primo turno)

Wildcard 

  Tomáš Berdych (finale)
  Gastão Elias (quarti di finale)

<li>  Rui Machado (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Portugal Open 2014
ATP World Tour 2014